уезд расположен в префектуре Нагасаки, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 36,537 человек, площадь 167.64 км², плотность 218 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Хасами
 Хигасисоноги
 Каватана

Уезды префектуры Нагасаки